Соверен — английская золотая монета.
 Соверен — круизное судно.

См. также 
 Суверен (значения)
 Суверейн